Jan Naruszewicz (zm. ok. 1616) – łowczy litewski
 Jan Karol Naruszewicz (zm. po 1631) – łowczy litewski
 Jan Naruszewicz (zm. 1663) – podskarbi nadworny litewski, ciwun wieszwiański